Leopoldense – abitanti di Leopoldo de Bulhões
Leopoldense – abitanti di São Leopoldo